Rogulje je lahko:
 Rogulje, Pakrac (Hrvaška)
 Rogulje, Dvor (Hrvaška)